Села:
 Кримне — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Кримне — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Кримне — Рівненська область, Вараський район

Озеро:
 Кримне — озеро у Шацькому районі Волинської області

Транспорт:
 Кримне — зупинний пункт (до 1.01.2014 року — станція) Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці